Antonio de Guevara puede referirse a:

 Antonio de Guevara, II conde de Potenza y virrey de Nápoles en 1509
 Fray Antonio de Guevara (1480 - 1545), escritor y eclesiástico español, uno de los más populares del Renacimiento, que gozó de la confianza de Carlos V.
 Fray Antonio de Guevara o, con su nombre completo, Fray Antonio Vélez Ladrón de Guevara (1530 - 1597), eclesiástico español, confesor de Felipe II y prior entre 1569 y 1597 del Monasterio de San Miguel de Escalada.